Henri Baillot – calciatore francese
 Louis-Victor Baillot – militare francese
 Pierre Baillot – violinista e compositore francese